Архипелаг Ансон () — название широко разбросанной группы островов в западной части Тихого океана между Японией и Гавайями. Группа включала остров Уэйк и остров Маркус (или Минамитори), а также многие острова-призраки, такие как:
 Лос Хардинес (Los Jardines) — два острова-призрака, расположенных восточнее Маршалловых островов, которые были посещены испанцами Алаваро де Сааведра (Alavaro de Saavedra) в 1528 г. и Руи Лопесом де Вильялобосом в 1542 г.
 Наканоторишима (Nakanotorishima), известный также как остров Гэнгс () — остров-призрак, расположенный под  на картах конца XIX и начала XX вв.
 Рока де Оро (Roca de Oro) и
 Рока де Плата (Roca de Plata).

Архипелаг был назван в честь Джорджа Ансона, который захватил испанские морские карты этих вод во время его кругосветного путешествия 1740—1744 гг.

См. также 
 Немецкая карта 1891 г., показывающая архипелаг Ансона
 Немецкая карта 1932 г., показывающая Los Jardines на северо-востоке от Марианских островов и Наканоторишима на северо-запад от Маршалловых островов

Примечания 

Острова Тихого океана
Острова-призраки